— японский бренд, под которым с начала XX века производится и продаётся глутамат натрия.

Другие значения 
  — японская компания, производящая вкусовые добавки, приправы, разогреваемые обеды, подсластители, аминокислоты и фармпрепараты, наиболее известным продуктом которой является глутамат натрия под маркой «Адзиномото».
 , он же  или  — стадион в городе Тёфу префектуры Токио, спонсируемый компанией Ajinomoto и взявший имя в её честь.